Kino Polonia w Łodzi
 Kino Polonia w Warszawie − zob. Teatr Polonia
 Kino Polonia we Wrocławiu